Hacıkənd – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Hacıkənd – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian